La SM-koris 2002-2003 è stata la 63ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Petri Virtanen, Jyväskylä e  Marcus Grant, 
MVP finali:  Heikki Zitting, 
Allenatore dell'anno:  Mihailo Pavićević, 
Miglior giovane:  Olli Ahvenniemi, Team Componenta
Sesto uomo:  Ville Olki, 
Giocatore più migliorato:  Ville Kaunisto, 
Miglior difensore:  Markus Hemdahl, 
Miglior arbitro:  Ilkka Weijo

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
2002-2003